Diggaru ist der alternative Name der Inseln:

 Dhiggiri
 Dhiggaru